Раде Марковић (Осечина, 4. октобар 1965) српски је глумац и сценариста.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|2
|3
|0
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|1
|3
|2
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|2
|4
|6
|4
|18
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || Операција (ТВ филм) || Јаков као дете
|-
| 1979. || Какав дан (ТВ филм) || Дечак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Тесна кожа || Ученик
|-
| 1989. || Најбољи || Поповски
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1991. || -{The Hottest Day of the Year}- || Саша
|-
| 1995. || Убиство с предумишљајем || Вејвода (као Раде Марковић млађи)
|-
| 1997. || Горе-доле || Купац Столетове куће
|-
| 1998. || Три палме за две битанге и рибицу || Војни полицајац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Новогодишња Микс Бајка За Одраслу Децу (ТВ филм) || Наратор / Бака / Таксиста / Дух
|-
| 2001. || Близанци (ТВ филм) || /
|-
| 2004 2005. || Црни Груја (ТВ серија) || Младен
|-
| 2008. || Улица липа (ТВ серија) || Мајстор
|-
| 2008. || На татином месту (ТВ кратки филм) || Тата
|-
| 2008. || Мој рођак са села (ТВ серија) || Бакалин
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2012. || Монтевидео, Бог те видео! || Уредник
|-
| 2012. || Возар (кратки филм) || /
|-
| 2012 2014. || Фолк (ТВ серија) || Ленон Савовић
|-
| 2018. || Шавови || полицајац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020-е
|-
| 2020. || Тајкун || Николин колега
|-
| 2021. || Дођи јуче || Велизар
|}

Сценариста 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Новогодишња Микс Бајка За Одраслу Децу || /
|-
| 2001. || Близанци (ТВ филм) || /
|-
| 2007. || Црни Груја и камен мудрости || 
|-
| 2007. || Вратиће се роде (ТВ серија) || /
|-
| 2009. || Друг Црни у Народноослободилачкој борби || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2017. || Мамурлуци (ТВ серија) || /
|}

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|1
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Новогодишња Микс Бајка За Одраслу Децу || /
|-
| 2001. || Близанци (ТВ филм) || /
|-
| 2009. || Друг Црни у Народноослободилачкој борби || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2013. || Друг Црни у НОБ-у (ТВ серија) || /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1987. || Изненадна и прерана смрт пуковника К. К (кратки филм) || /
|}

Продуцент 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Новогодишња Микс Бајка За Одраслу Децу || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1965.
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Југословенски редитељи
Српски филмски редитељи
Српски телевизијски редитељи